Игорь Викторович Макаров:
 Макаров, Игорь Викторович (род. 1962) — российский миллиардер.
 Макаров, Игорь Викторович (род. 1979) — белорусский дзюдоист.
 Макаров, Игорь Викторович (род. 1958) — российский валторнист и музыкальный педагог, заслуженный артист РФ (1 апреля 1999).